Айрапе́тов () — русскоязычный вариант армянской фамилии , происходящей от личного имени Айрапет.

Известные носители 
 Айрапетов, Андрей Александрович (1943—2021) — спортивный журналист.
 Айрапетов, Виктор Сергеевич — лидер Айрапетовской ОПГ, убит в 1995 году предположительно членами Слоновской ОПГ.
 Айрапетов, Олег Рудольфович (род. 1963) — российский историк и педагог.
 Айрапетов, Рафаэль Антонович (1909—1994) — советский артиллерист, гвардии полковник, участник Советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской войн.
 Айрапетов, Сергей Рафаэлевич (род. 1947) — российский предприниматель и литератор, исполнил роль И. В. Сталина в фильме «За веру и отечество».
 Айрапетов, Шаген Александрович (1917—2007) — советский архитектор.

См. также 
 Айрапет
 Айрапетьянц